Ажер ( — Ахер, ,  — Ахер) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 161,08 км². Население — 584 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 179 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Àger
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del 'Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Àger en Google Maps

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды